

Geografia
Lomas – comune spagnolo
Lomas del Mirador – comune argentino nella provincia di Buenos Aires

Persone
Bill Lomas (1928-2007) – pilota motociclistico britannico
Bryan Nickson Lomas (1990) – tuffatore malaysiano
James Lomas (1990) – ballerino e attore britannico
Jerónimo Lomas Cantoral (...-1578) – poeta spagnolo
Steve Lomas (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese

Altro
Lomas – gruppo musicale di Modena
Lomas Vóley – società pallavolistica argentina

Pagine correlate
Las Lomas